El término Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, puede referirse a varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de los Dolores:

Iglesias 
Nota: Ordenadas por país y luego por localidad.

Iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Dalcahue.
 Iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Viña del Mar.

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Entrerríos;
 Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Puerto Berrío;
 Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio Robledo de Medellín.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio La América de Medellín.

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Málaga.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife.
 Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Madrid.
Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en San Javier, Murcia.

Iglesia de Santa María de los Dolores, en Tegucigalpa.

Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores Hidalgo, en el Estado de Guanajuato.
 Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en Villas Del Sol, Ciudad De Querétaro, en el Estado de Querétaro.
 Basílica de Nuestra Señora de los Dolores, en Soriano, Colón, en el Estado de Querétaro.
 Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en Xaltocán, Xochimilco, Ciudad de México